Exploração
Lista de exploradores
Explorador dental